Cupa Confederației CAF este o competiție intercluburi de fotbal organizată de Confederația Africană de Fotbal.

Calificări 
Dintre primele 12 ligi clasate din CAF, câștigătoarea cupei locale și echipa clasată pe al treilea loc din primul eșalon sunt eligibile pentru a participa în Cupa Confederațiilor CAF, iar celelalte se pot califica doar prin câștigarea cupei respectivului stat.

Format 
Competiția se desfășoară în două faze A și B.

Faza A 
Meciurile din preliminarii, șaisprezecimi și optimi se dispută în sistem eliminatoriu. Egalurile sunt decise de regula golului din deplasare pentru echipele în cauză. 
Cele opt echipe eliminate din optimiile Ligii Campionilor CAF se califică automat în optimile Cupei Confederațiilor.

Faza B 
Cele opt echipe care se califică sunt împărțite în două grupe a câte 4 echipe. Fiecare va juca șase meciuri, câte trei acasă și trei în deplasare. Punctele sunt acordate în sistemul 3-1-0. În caz de egalitate se vor califica echipele cu golaverajul mai mare. Câștigătoarea grupei va juca cu locul secund din cealaltă. În caz de egelitate de goluri marcate în cele două semifinale, se bat lovituri de la 11 metri.

Premii în bani

Istorie 
Competiția a fost fondată de CAF în 2004 prin unirea Cupei Cupelor Africii și Cupei CAF într-o singură competiție bazat pe modelul european al Cupei UEFA care a fost folosit și la crearea Cupei CAF în 1992.

Rezultate finale

Performanțe pe echipă

Performanțe pe țări

Semifinala

După club 
<small>

{| class="wikitable" 
! Club Sportiv
! 
! Sezoane 
|- 
| Mazembe 
| align="center" |4
| 2013, 2016, 2017, 2022
|-
| AS Vita Club 
| align="center" |1
| 2018
|-
| Stade Malien
| align="center" |2
| 2009, 2013
|-
| Djoliba 
| align="center" |1
| 2012
|-
| AC Léopards
| align="center" |2
| 2012, 2014
|-
| Coton Sport
| align="center" |2
| 2014, 2021
|-
| Orlando Pirates  
| align="center" |2
| 2015, 2022
|-
| SuperSport 
| align="center" |1
| 2017
|-
| Interclube
| align="center" |1
| 2011
|-
| Séwé Sports 
| align="center" |1
| 2014|-
| Horoya 
| align="center" | 1
| 2020
|-
| Al Ahli Tripoli 
| align="center" | 1
| 2022
|}

</small>

 Consecutiv Echipele care au jucat consecutiv două sau mai multe semifinale''' la Cupa Confederației .

Vezi și
Liga Campionilor CAF
Supercupa CAF

Legături externe 
 Pagina oficială a Cupei Confederațiilor CAF pe site-ul CAF
  Rezultatele Cupei Confederațiilor pe site-ul CAF
 Cupa Confederațiilor pe RSSSF

Note 

Fotbal în Africa
Competiții fotbalistice internaționale intercluburi